Andreas Zingerle (ur. 1961) – włoski biathlonista
 Anton Zingerle (1842–1910) – austriacki filolog klasyczny
 Arnold Zingerle (ur. 1942) – niemiecki socjolog
 Franz Zingerle (1908-1988) – austriacki narciarz alpejski
 Hermann Zingerle (1870–1935) – austriacki lekarz psychiatra i neurolog
 Ignaz Vinzenz Zingerle (1825–1892) – tyrolski badacz literatury, germanista, pisarz
 Jacob Zingerle (1767–1819) – austriacki teolog
 Josef Zingerle (1831–1891) – tyrolski teolog, orientalista
 Joseph Zingerle (1793–1833) – austriacki teolog
 Oswald Zingerle (1855–1927) – austriacki germanista i historyk literatury
 Pius Zingerle (1801–1881) – tyrolski teolog i orientalista
 Wolfram Zingerle (1854–1913) – austriacki romanista